Blesendorf bezeichnet:
 Blesendorf (Heiligengrabe), Ortsteil der Gemeinde Heiligengrabe im Landkreis Ostprignitz-Ruppin in Brandenburg

Blesendorf ist der Familienname folgender Personen:

 Constantin Friedrich Blesendorf, deutscher Maler, Zeichner und Kupferstecher
 Elisabeth Blesendorf (1677–1760), deutsche Sängerin und Malerin
 Joachim Ernst Blesendorf (1640–1677), Architekt (Schloss Bornim) und Parzellierer der Dorotheenstadt, siehe Joachim Ernst Bläsendorf
 Samuel Blesendorf (1633–1699), deutscher Miniaturporträtist, Zeichner, Kupferstecher, Emailmaler und Goldschmied